Леони́д Ефи́мов:
 Ефимов, Леонид Георгиевич (1890—1985) — русский лётчик Первой мировой и Гражданской войн. Кавалер четырёх Георгиевских крестов и ордена Святого Георгия.
 Ефимов, Леонид Николаевич (1901—1986) — Герой Советского Союза.